My Friends & Me — тридцать третий студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 2006 году на лейбле Concord Records.

Об альбоме 
Пластинка представляет собой сборник перезаписанных с другими исполнителями прежних песен певицы. Продюсером альбома стал Деймон Эллиот, сын Дайон Уорвик. На данном альбоме Эллиот решил сохранить большинство фортепианных аранжировок Берта Бакарака, обновив их электронным звучанием. Также в большинстве треков певица уходит как бы на задний план, давая гостям больше времени для исполнения.

Специально для трека «The Windows of the World» был написан рэп-куплет, который исполнила Da Brat. Певица Глэдис Найт, исполнившая на этом альбоме песню «I’ll Never Love This Way Again», уже работала с Уорвик над супер-хитом «That’s What Friends Are For» 1985 года. На альбоме присутствует песня «Do You Know the Way to San Jose», записанная в дуэте с певицей Селией Крус ещё в 1998 году для альбома Уорвик Dionne Sings Dionne.

Лид-синглом с альбома была выбрана песня «Do You Know the Way to San Jose». Сама пластинка заняла 66 место в чарте Top R&B Albums.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Concord Records
Альбомы, спродюсированные Дэймоном Эллиоттом